

Persone
 Alberto Bracci (1901–...) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Alessandro Bracci, o Braccesi (1445-1503) – umanista e un diplomatico italiano
 Braccio Bracci (1830-1904) – poeta, drammaturgo e giornalista italiano
 Francesco Bracci (1879-1967) – cardinale italiano
 Francesco Bracci, detto Cecchino (1527-1544) – allievo di Michelangelo Buonarroti
 Claudio Bracci (1958) – ex terrorista italiano
 Faustina Bracci (1785-1857) – artista italiana
 François Bracci (1951) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese di ruolo difensore
 Giuseppe Bracci (1848-1907) – attore teatrale italiano
 Giuseppe Bracci Testasecca, nobile di Orvieto e di Montepulciano (1853-1913) – ingegnere e politico italiano
 Harry Bracci Torsi (...–1979) – imprenditore ed appassionato di ippica italiano
 Lucangelo Bracci Testasecca (1883-1952) – antifascista e intellettuale italiano
 Marco Bracci (1966) – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista italiano
 Maria Gloria Bracci Marinai (1945) – insegnante e politica italiana
 Mario Bracci (1900-1959) – giurista italiano
 Pietro Bracci (1700-1773) – scultore italiano
 Pietro Bracci, noto come Guido Fortebracci (1864-1902) – poeta, scrittore e politico italiano
 Renato Bracci (1904-1975) – canottiere italiano
 Virginio Bracci (1738-1815) – scultore italiano, figlio di Pietro

Altro
 Sacra Famiglia Bracci – dipinto a olio su tavola di Andrea del Sarto
 Omicidio di Annarella Bracci – fatto di cronaca nera avvenuto nel 1950 a Roma, nel quartiere di Primavalle
 Palazzo Bracci Pagani – edificio di Fano, provincia di Pesaro-Urbino

Pagine correlate 
 Braccio